Катаев, Савр Вячеславович (род.  года, г. , республики Калмыкия) — Заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, директор Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии "Тюльпан", художественный руководитель Национального оркестра Калмыкии, дирижёр, исполнитель, педагог, общественный деятель.

Биография 
Окончил музыкальную школу по классу калмыцкой домбры и баяна, отделение народных инструментов Элистинского училиша искусств им. П. О. Чонкушова. В студенческие годы неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей Международного и Российского масштаба, а также призёром II Молодёжных Дельфийских игр в г. Смоленск. По окончании училища в 2002 году поступает на факультет народных инструментов и факультет оркестрового дирижирования  Российской академии музыки имени Гнесиных.

В 2007 году был приглашён в качестве дирижёра в Национальный оркестр Калмыкии.

С первых дней работы С. В. Катаев подготовил несколько премьерных сольных программ с ведущими артистами республики Калмыкии, за что был удостоен высокой награды руководства региона, национальной премии «Улан зала», а также Премией Главы республики Калмыкия молодым специалистам в области культуры и искусства.

В 2008 году начинает работу в Государственном симфоническом оркестре республики Калмыкия. В качестве дирижёра Государственного симфонического оркестра Калмыкии подготовил ряд премьерных программ, организовывает при Калмыцкой государственной филармонии ансамбль солистов «Аллегро», с которым становится лауреатом Международного конкурса им.А.Пьяццоллы в г. Барнаул.

В 2009 году начинает педагогическую деятельность в Колледже искусств имени Петра Очировича Чонкушова. Преподаватель дисциплины "Оркестровый класс".

С 2013 года главный дирижёр Национального оркестра Калмыкии.

В 2017 году начинает свою деятельность в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Калмыцкий государственный университет имени Басана Бадминовича Городовикова" (региональный опорный университет), возглавив при университете оркестр народных инструментов. За небольшой период работы оркестр побывал в таких странах как: Италия, Франция, Испания.

В 2018 году им было инициировано открытие академии развития талантов «Лидер» в г. Элиста. В академии обучаются различным творческим направлениям дети в возрасте от 5 до 17 лет, таким как: хореографическое искусство, театральное искусство, ударные инструменты, гитара, эстрадный и народный вокал, калмыцкая домбра.

С 2019 года директор Центра студенческого творчества ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова".

30 декабря 2020 года распоряжением № 381-рг Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым  назначен директором бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Национальный оркестр Калмыкии»

14 декабря 2021 года распоряжением № 376-рг Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым  назначен директором бюджетного учреждения Республики Калмыкия  Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан".

Катаев С. В. ведёт активную работу по развитию профессионального музыкального искусства Калмыкии как в республике, так и за её пределами, занимается пропагандой калмыцкой академической и классической музыки, приобщению молодёжи к сокровищницам духовного наследия народов России. 

Впервые в республике по инициативе Катаева С. В. был организован Молодёжный оркестр Калмыкии. Главной идеей Молодежного оркестра Калмыкии является пропаганда национального музыкального искусства России, музыки калмыцкого народа, музыки народов мира, популярной современной музыки, приобщению юных артистов к "большой" сцене, к совместному выступлению молодых и ярких талантов с уже состоявшимися заслуженными артистами республики.

За вклад в развитие национального музыкального исполнительства и высокий профессионализм награждён Почётными Грамотами Министерства культуры Республики Калмыкии, Министерства культуры Республики Бурятия, Северная Осетия, Благодарственными письмами Главы Республики Калмыкия и Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, а также дипломами различных конкурсов и фестивалей.

За весомый вклад в развитие культуры Калмыкии и развитие буддийской Дхармы в республике Калмыкия отмечен юбилейной медалью Центрального хурула Калмыкии и благодарностью Шаджин ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

В честь 25 летия Элистинской и Калмыцкой епархии Савр Катаев награжден юбилейной медалью.

Педагогическая деятельность 

С 2008 года работает в Детской школе искусств № 1 г. Элиста в качестве преподавателя по классу баян, а также руководит оркестром преподавателей школы.

С 2009 года приглашён в качестве преподавателя дисциплины «Оркестровый класс» в колледж искусств им. П. О. Чонкушова.

С 2017 года возглавляет оркестр народных инструментов Калмыцкого государственного университета имени Б.Б.Городовикова.

Проекты 

В 2015 году был одним из организаторов грандиозного и уникального Музыкального подношения Трём Драгоценностям на территории Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» «300 домбристов Калмыкии», а также один из организаторов фестиваля Национальных оркестров Юга России.

В 2016 году творческий руководитель проекта «500 музыкантов Калмыкии».

В 2017 году проект «Дирижируй нами».

В 2018 году творческий руководитель проекта «700 музыкантов Калмыкии»+ «300 хористов Калмыкии».

В 2018 году проект «Молодёжный оркестр Калмыкии».

В 2018 году открытие академии развития талантов в г. Элиста

В 2019 году проект «Музыкальное подношение Трём Драгоценностям» (700 музыкантов Калмыкии)

Творческие работы и сочинения 
Савр Катаев автор более чем 500 аранжировок и оркестровок для Национального оркестра Калмыкии, Симфонического оркестра Калмыкии, оркестра колледжа искусств, оркестра Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова и мн.др.

В 2013 году С.Катаевым был написан «Концерт для калмыцкой домбры с симфоническим оркестром в 3х частях». Это первый академический концерт для народного инструмента калмыков-домбры.

В 2016 году Савр Катаев обращается к калмыцкому героическому эпосу «Джангар», по мотивам которого пишет концерт-спектакль «Страна Бумба» в 13-ти частях, премьера которого с грандиозным успехом состоялась в марте 2018 г.

В 2019 году становится лауреатом Международного фестиваля-конкурса «Национальная коллекция» в г. Санкт-Петербург, номинация « Композитор».

В 2020 году Савр Катаев написал 2 композиции на буддийские темы:песню на слова Народного поэта Калмыкии Владимира Нурова "Посвящение Его Святейшеству Далай ламе XIV" и мелодию к авторскому танцу "Дакини", а также музыкальную композицию для ойрат-калмыцких народных инструментов "Моя-Калмыкия", посвященная 100-летию Автономии республики Калмыкия. Композиции нашли широкий отклик в республике, регионах России,в Монголии, а также некоторых районах Китайской народной республики. 

Сочинения и аранжировки написанные Катаевым звучали во многих концертных залах России (Москва, Санкт-Петербург,Казань, Ростов-на-Дону, Белгород, Волгоград, Владикавказ, Нальчик,Ставрополь, Краснодар), а также странах Европы (Франция, Испания).

Творческая работа с коллективами России 

Савр Катаев в качестве дирижёра работал с такими прославленными коллективами как:

2016 г., 2018 г., 2021 г. -Оркестр русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии (г. Белгород, Филармония)

2016 г., 2021 г. -Оркестр русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина (г. Волгоград, Филармония)

2018 г.- Государственный академический русский народный ансамбль им. Л.Зыкиной (г. Москва, РАМ им.Гнесиных)

2018 г.-Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани»(г. Краснодар, Филармония)

2019 г.-Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица»(г. Санкт-Петербург, Концертный зал Мариинского театра)

2019 г. -Оркестр русских народных инструментов «Дон» Ростовской государственной филармонии (г. Ростов -на-Дону, Филармония)

2019 г. -Государственный концертный русский народный оркестр г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, Филармония)

2020 г.,2021 г. -Оркестр русских народных инструментов им. Г. Шендерева (г.Симферополь, ДК)

2021 г.- Национальный оркестр Республики Бурятия (г.Улан-Удэ Оперный театр)￼

2022 г.- Симфонический оркестр Мариинского театра (г.Санкт-Петербург, Концертный зал Мариинского театра)￼

2022 г.-Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица»(г. Санкт-Петербург, Симфоническая капелла)

Публикации 
 http://halmgynn.ru/3332-savr-kataev-ya-nashel-svoe-mesto-v-zhizni.html 
 http://www.kalmykianews.ru/2016/znamenityj-savr-kataev-i-500-muzykantov-kalmykii/ 
 http://tegrk.ru/archives/53716 
http://www.elista.org/socium/kompozitor_savr_kataev_sozdal_kompoziciyu_v_chest_dalaj-lamy/
https://vesti-kalmykia.ru/news/savr-kataev-s-uspehom-vystupil-na-scene-sankt-peterburgskoj-akademicheskoj-filarmonii
https://web.archive.org/web/20180801124849/http://riakalm.ru/news/culture/13135-kontsert-dlya-kalmytskoj-dombry-sygraet-belgorodskij-orkestr

Ссылки 

https://kalmykorchestra.ru
 https://web.archive.org/web/20180714100750/http://www.kalmnlib.ru/projects/aktsii/aktsiya-uspeshnye-lyudi-lyubyat-chitat/314-savr-kataev-glavnyj-dirizher-natsionalnogo-orkestra-kalmykii-zasluzhennyj-deyatel-iskusstv-respubliki-kalmykiya
 https://vkalmykii.com/savr-kataev-ya-nashel-svoe-mesto-v-zhizni 
 https://1tvcrimea.ru/content/program-guest/utro-novogo-dnya-v-gostyakh-valentin-lo/ 
https://www.mk-kalm.ru/culture/2019/11/13/kalmyckiy-muzykant-savr-kataev-stal-laureatom-prestizhnogo-konkursa.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=xQ5P_wwMtyc
 https://www.youtube.com/watch?v=aeUJn4itAsE&t=3s
 https://www.youtube.com/watch?v=fo4UinlHDXE
 https://www.youtube.com/watch?v=LaimdCf2HfI
 https://www.youtube.com/watch?v=Bh-fbcto8PI 

Музыканты по алфавиту
Заслуженные деятели искусств Республики Калмыкия
Дирижёры России